As Operações de Assistência Médica, Odontológica e Sanitária (ASSHOP) são um tipo de operações executada pela Marinha do Brasil, específicamente pelas forças do 9º Distrito Naval.

Destinam-se ao atendimento das populações ribeirinhas na Amazônia Ocidental brasileira, sendo as comissões desempenhadas por embarcações especialmente projetadas para essa finalidade: os Navio de assistência hospitalar da Armada.

As operações vêm sido executadas de maneira sistêmica na região desde o final da década de 1970, sendo essenciais para a oferta de assistência médica, odontológica e sanitária às populações que vivem isoladas em comunidades carentes de assistência regular de saúde e para promover campanhas de medicina e odontologia preventivas, com ênfase nas viroses infantis e patologias endêmicas na região. Nessas operações também são ministradas palestras sobre educação sanitária, efetuadas coletas de amostras para realização de pesquisas sobre doenças tropicais e infecto-contagiosas, realizados atendimentos emergenciais, cadastramento de populações atendidas e ações de integração comunitária.

A Marinha do Brasil desenvolve, com essas operações, uma contribuição decisiva para a melhoria dos padrões de saúde nessa região carenciada, além de contribuir para o desenvolvimento regional e afirmar a presença do Estado Brasileiro em todo o interior da Amazônia.

Unidades de saúde da Marinha do Brasil